Татарстан — республика в составе Российской Федерации и её равноправный субъект.

Географические объекты 
 Татарстан — посёлок одноимённого совхоза в Тукаевском районе Татарстана
 Татарстан — остров на Волге у г. Казань (около п. Старое Победилово)
 Улица Татарстан — одна из центральных улиц Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Васильево, Бело-Безводного, Верхнего Услона, Мещеряково, Мамадыша-Акилово, Буинска, Кушманов.

Транспорт 
 «Татарстан» — бывший фирменный поезд Москва — Казань
 «Татарстан» — бывшая авиакомпания Республики Татарстан

СМИ 
 «Татарстан — Новый Век» — национальный телеканал Республики Татарстан
 «Татарстан-24» — информационный телеканал Республики Татарстан
 «Татарстан» — телерадиокомпания, филиал Всероссийской Государственной Телевизионной и Радиовещательной Компании в Республике Татарстан
 «Республика Татарстан» — газета, официальное общественно-политическое издание Республики Татарстан
 «Татарстан» — журнал, общественно-политическое издание Республики Татарстан

Учреждения, организации 
 «Татарстан» — национальная страховая компания Республики Татарстан (коммерческое наименование — «НАСКО»)
 Торговый дом «Татарстан» — единое название официальных торгово-промышленных представительств Республики Татарстан в других регионах
 «Банк Татарстан» — отделение Волго-Вятского банка Сбербанка России по Республике Татарстан

Другое 
 «Татарстан» — сторожевой корабль проекта 11661 «Гепард», флагман Каспийской флотилии ВМФ России

См. также 
 Татария